The Humans, Stephen Karam színműve
 The Humans, román együttes
 The Humans, amerikai filmdráma Stephen Karam rendezésében